Orlando di Lasso
Bartolomeu Lasso
Julio Cano Lasso

Desambiguação